Striker, film réalisé par Enzo G. Castellari, sorti en 1987 ;
 Striker, jeu vidéo de football sorti en 1992 ;
 Striker, film de Bollywood réalisé par Chandan Arora, sorti en 2010.
 Striker, équipementier sportif Français basé à Poitiers.
 FV-102 Striker, véhicule anti-chars britannique.
 Mk 47 Striker, lance-grenades américain.